Heródes Arkhelaosz (Kr. e. 23 – Kr. u. 18) zsidó népfejedelem (etnarcha) fejedelem Júdeában és Szamáriában Kr. e. 4-től Kr. u. 6-ig.

Nagy Heródes fiaként lépett trónra Kr. e. 4-ben, és negyedes fejedelem (tetrarcha) fivéreivel ellentétben ő népfejedelem (etnarcha) címet kapott. Mivel kegyetlen, zsarnokias módszerekkel kormányzott, uralkodásának 9. évében, Kr. u. 6-ban júdeai követség ment Rómába Heródes Arkhelaosz elmozdítását kérni. Augustus császár a követség kérésére meg is fosztotta a fejedelmet trónjától, és Vienne-ba (Gallia területén) száműzette. Területét közvetlenül Róma alá rendelték egy procurator vezetésével.

Heródes Arkhelaosz Kr. u. 18-ban hunyt el.

Jegyzetek

Források 
 Jublieumi kommentár – A Szentírás magyarázata, I. kötet, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1982, , 428 p

Újszövetségi személyek
A Római Birodalom történelme
Zsidó uralkodók